Selajambe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selajambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,22), Jawa Barat, 
 Desa Selajambe (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 106,89), Jawa Barat, 
 Desa Selajambe (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 108,46), Jawa Barat, 
 Kecamatan Selajambe, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar